Le mot Ōtsuchi  peut faire référence à :

 La ville Japonaise d'Ōtsuchi.
 Un ancien marteau de guerre Japonais.